Skyfire:

 Skyfire — мобильный браузер для устройств под управлением операционных систем Windows Mobile и Symbian OS.
 Skyfire — шведская мелодет-группа из города Хёёр.